Momochi steht für:

 Momochi (Familie), eine japanische Kampfkunstfamilie

Momochi ist der Familienname folgender Personen:

 Reiko Momochi, japanische Manga-Zeichnerin